Dakota puede hacer referencia a:
 Lenguas:
 El Idioma dakhota-lakhota.
 La tribu india nativo americana de los Siux o Dakota.
 Lugares:
 Dakota del Norte, un estado de los Estados Unidos.
 Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos.
 Las Dakotas, término empleado para referirse a los dos anteriores.
 Territorio de Dakota, territorio que existió a fines del siglo XIX y que luego se dividió formando los dos estados actuales.
 Dakota (Illinois), una localidad estadounidense en el estado de Illinois.
 Dakota (Minnesota), una localidad estadounidense en el estado de Minnesota.
 Dakota (Wisconsin), una localidad estadounidense en el estado de Wisconsin.
 Condado de Dakota (Minnesota), condado en el estado estadounidense de Minnesota.
 Condado de Dakota (Nebraska), condado en el estado estadounidense de Nebraska.
 Dakota City (Iowa), ciudad en el estado estadounidense de Iowa.
 Dakota City (Nebraska), ciudad en el estado estadounidense de Nebraska.
 Edificio Dakota, célebre edificio neoyorquino.
 Aviones: 
 Douglas C-47 Dakota, avión de transporte militar utilizado en la Segunda Guerra Mundial.
 Piper PA-28 Dakota, avioneta monomotor fabricada por Piper Aircraft.
 Personas:

Dakota Fanning - Actriz.
 Dakota - llevado 1957, francés Pop art pintor.
Dakota - Cantante
 Música:
Dakota, una canción interpretada por Stereophonics.

sl:North Dakota